Amalia – nome proprio di persona italiano femminile
 Amalia – vecchio nome della Caracciolo, imbarcazione della Regia Marina
 284 Amalia – asteroide della fascia principale
 Amalia – film del 1914 diretto da Enrique García Velloso
 Amalia – film del 1936 diretto da Luis Moglia Barth
 Amalia – comunità non incorporata statunitense della contea di Taos